Сла́ва Льво́вич Амира́гов (24 марта 1926, Минск — 3 сентября 1990) — советский гребец, серебряный призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР (1954).

Карьера 
На Олимпиаде в Хельсинки Слава в составе восьмёрки выиграл серебряную медаль. На Олимпийских играх 1956 года Амирагов в соревнованиях восьмёрок не смог выйти в финал.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1952 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Заслуженные мастера спорта СССР